Claude Jenet (1941-2014), syndicaliste français ;
 Veronika Jenet, monteuse australienne.